Станісла́в Я́кович Ліне́вський ( — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1987 року в селі Мурафа Вінницької області: закінчив мурафську загальноосвітню школу, проживав у своєму селі.

В часі війни — солдат 17-го окремого мотопіхотного батальйону; військовослужбовець обслуги протитанкового артилерійського розрахунку, протитанковий взвод роти вогневої підтримки.

25 листопада 2015 року загинув внаслідок ДТП поблизу селища Диліївка Торецької міської ради.

28 листопада 2015-го похований у селі Мурафа.

Без Станіслава лишилися батьки-пенсіонери, сестра й двоє братів.

Вшанування 
 5 грудня 2016 року на будівлі загальноосвітньої школи села Мурафа відкрито меморіальну дошку Станіславу Ліневському.

Джерела 
 Український Меморіал
 Книга пам'яті 

Уродженці Мурафи (Шаргородський район)
Померли в Торецькій міській громаді
Поховані в Шаргородському районі